Пасо де Овехас има више значења:

 Пасо де Овехас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо де Овехас (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пасо де Овехас, Ел Пуенте (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Пасо де Овехас (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо де Овехас (Пасо де Овехас, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику